Матч СССР — США по боксу 1972 года проходил 8 февраля в Москве во дворце спорта «Лужники». Матч вызвал большой международный интерес. На нём присутствовали специалисты из Венгрии, Югославии и Польши. Из числа запланированных не состоялся один поединок в категории до 67 кг между Абдурашитом Абдрахмановым и Ларри Карлайлом: американский боксёр был переведён в более тяжёлую весовую категорию. Матч имел большое значение и как один из этапов подготовки к летним Олимпийских играм 1972 года в Мюнхене. Матч окончился со счётом 8:2 в пользу советской команды.

Официальный матч

Первый неофициальный матч 
11 февраля в Жданове состоялся неофициальный матч сборных. Планировалось, что в этом матче будет семь боёв. Но поединок Льюиса Слоутера и Олега Каратаева не состоялся по просьбе американской стороны. Этот матч закончился вничью — 3:3.

Второй неофициальный матч 
14 февраля в Ереване прошёл второй неофициальный матч сборных. Бой с участием Давида Торосяна с Робертом Хантером не состоялся, так как его соперник был снят с соревнований врачом.

Примечания

Литература 
 
 
 

Матчи СССР — США по боксу
Международные спортивные соревнования в Москве
События 8 февраля
Февраль 1972 года
Спорт в России в 1972 году
1972 год в Москве
Спортивные соревнования в Мариуполе
Международные спортивные соревнования в Ереване
Международные соревнования по боксу в СССР
Международные соревнования по боксу на Украине
Соревнования по боксу в Армении